Музей императорского дворца (; ) — художественно-исторический музей в столице Китайской Республики (Тайваня), Тайбэе. Занимает  в мире по посещаемости (2015). В литературе часто упоминается как музей «Гугун» (), хотя это название применимо и к одноимённому музею в Пекине.

Общие сведения 

Музей императорского дворца в Тайбэе является одной из крупнейших сокровищниц, где собрана замечательная коллекция памятников китайской культуры и истории, охватывающая развитие более чем 8-тысячелетней цивилизации в Китае — от эпохи неолита и до свержения императорской династии Цин. По состоянию на февраль 2018 года, в собрание музея входит , большинство из которых прежде находились в коллекции императора Цяньлуна. В залах музея постоянно выставлены только их лучшие образцы, так как само собрание слишком обширно, чтобы полностью демонстрироваться на выставочных площадях.

Директор музея императорского дворца — У Ми-ча (). Он является членом правительства Тайваня и непосредственно подчиняется премьер-министру страны, однако в октябре 2021 года поддержал предложение о переходе музея в ведение Министерства культуры.

История 
Музей был открыт 10 октября 1925 года в Пекине, на территории Запретного города. В феврале 1948 года, во время гражданской войны в Китае, значительная часть его коллекции была перевезена на Тайвань. Всего было переправлено морем  с экспонатами пекинского музея, содержавшими наиболее ценные произведения искусства. Некоторое время после прибытия на Тайвань ящики с коллекцией хранились на железнодорожных складах, затем — на сахарном заводе. Позднее собрание находилось в различных музеях Тайваня и в государственной библиотеке, пока в марте 1964 — апреле 1965 года для него не был построен отдельный музейный комплекс. Открытие нового музея в Тайбэе состоялось 12 ноября 1965 года.

В 2005 году, к 80-летию музея, известного тайваньского кинорежиссёра Хоу Сяосяня пригласили снять рекламный фильм для музея, проект был завершен в 2008 году.

Одной из задач, имеющих большое значение для роста лицензионного потенциала музея, является дигитизация — оцифровка экспонатов. Еще в 2007 году музей заказал частной компании «Дэ и» (Lee & Lee) цифровые фотографии предметов из его собрания. Возможность фотографировать многие из артефактов, особенно живописные и каллиграфические свитки, предоставляется чрезвычайно редко — из опасения, что яркий свет и изменение температуры могут их повредить.

В 2014 году музей посетили  человек, в 2015 —  человек, в 2016 —  человек.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Музея императорского дворца в Тайбэе
 Рекламный фильм для музея тайваньского кинорежиссёра Хоу Сяосяня (2008)
 Официальный YouTube-канал музея

Музеи Тайбэя